Islamisches Museum steht für:

 Islamisches Museum (Jerusalem)
 Islamisches Museum in Ost-Berlin, siehe Museum für Islamische Kunst (Berlin)
 Islamic Museum of Australia in Melbourne
 Islam-Museum in La Chaux-de-Fonds, Schweiz, siehe Musée des civilisations de l’islam 

Siehe auch:
 Museum für Islamische Kunst